Аль:

Топоним 
 Аль — озеро в Чувашии
 Аль — река в Чувашии

Фамилия 
 Аль, Даниил Натанович (1919—2012) — советский и российский историк, источниковед, прозаик и драматург, сатирик. Доктор исторических наук.
 Аль, Маргарита (род. 1959) — российская поэтесса, редактор, издатель, общественный деятель, член международного ПЕН-клуба. 
 Аль, Робер (1927—2017) — швейцарский бобслеист, олимпийский чемпион 1956 года.
 Аль, Фатих (род. 1976) — турецкий актёр кино, театра и телевидения.
 Аль, Эрнст (1898—1943) — немецкий зоолог, ихтиолог и герпетолог.

Имя 
 Аль Пачино
 Аль Капоне

Другое 
 Аль (а́ли) — устаревший союз в русском языке, совпадающий по смыслу с «или».
 Аль — определённый артикль в арабском языке.

См. также 
 Эль (значения)
 Ал
 Аля